Бастон может означать:

 Бастон (острова) — острова в Турции.
 Бастон, Масео (род. 1976) — американский баскетболист.